Zalea puede referirse a los siguientes conceptos:

Zalea, una pedanía del municipio de Pizarra, en la provincia de Málaga, Andalucía, España; o
Zalea (cuero), también conocido como vellón, el cuero de oveja o carnero curtido de modo que conserve su lana.